La liste des coureurs du Tour de France 1919 présente les coureurs qui prennent le départ de la 13 édition de la course cycliste par étapes française du Tour de France.

Sur les 130 engagements enregistrés au soir du , seuls 69 coureurs, répartis en deux catégories (44 licenciés A et 25 B), confirment leur participation en faisant poinçonner leur bicyclette.

Liste

Références

Bibliographie 

 
 

Tour de France 1919
1919